Miejscowości w USA:
 West Rutland – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland
 West Rutland – jednostka osadnicza w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland
Gminy w USA:
 West Rutland (ang. West Rutland Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland